Fogelsta kan syfta på:

Fogelstad – ett gods i Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland
Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad – ett utbildningscentrum grundat av Fogelstadgruppen på godset Fogelstad 1921
 Fogelstadsgruppen – en kvinnogrupp, som bildades 1921
 Fogelsta (företag) – en släpvagnstillverkare i Fågelsta, Motala kommun som ingår i Thule Group
Fogelsta hamna – ett  hamna i Östervåla socken, se Fågelsta, Östervåla
 Fogelsta – äldre stavning för ett säteri i Salems kommun, se Fågelsta, Salems kommun

Se även
Fågelsta (äpple)
Vadstena Fogelsta Järnväg
Fågelsta, Östergötland